

Titres d'œuvres 

 Poly et le Diamant noir, feuilleton télévisé français de Cécile Aubry (1967) ;
 Pour sauver le Diamant Noir,  roman de la série Les Conquérants de l'impossible (1973) ;
 Diamants noirs sur canapé, histoire de la série Léo Loden par Christophe Arleston et Serge Carrère (1999) ;
 Diamant noir, film français de Arthur Harari (2016).

Pseudonyme 

 « Diamant noir », surnom du footballeur brésilien Leônidas da Silva ;
 « Diamant noir », surnom du footballeur péruvien Julio César Uribe.
 « Le Diamant noir » (« Den Sorte Diamant », en danois), surnom de la bibliothèque royale du Danemark, située à Copenhague.

Autres 
 Diamant noir, nom du carbonado ;
 Confrérie du diamant noir, confrérie du marché aux truffes de Richerenches.

Voir aussi 
 
Surnom
Pseudonyme